Florath ist der Familienname folgender Personen:

Albert Florath (1888–1957), deutscher Schauspieler 
Bernd Florath (* 1954), deutscher Historiker